Mokra robota (film 1996)
 Mokra robota (film 2007)
 Mokra robota (film 2011)
 Mokra robota (film 2013)